XVI сезон Второго дивизиона первенства России по футболу состоялся в 2007 году в период с 11 апреля по 31 октября.

Команды 
В сезоне 2007 года во втором дивизионе были заявлены 73 команды. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Петротрест» (Санкт-Петербург) на «Динамо»
 «Рязань-Агрокомплект» (Рязань) на «Рязань»
 «Спартак» (Луховицы) на «Луховицы»

«Запад» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Руслан Элдерханов «Реутов»
 Лучший вратарь — Михаил Комаров «Спортакадемклуб» (Москва)
 Лучший защитник — Георгий Шебаршин «Спортакадемклуб» (Москва)
 Лучший полузащитник — Руслан Элдерханов «Реутов»
 Лучший нападающий — Алексей Баранов «Торпедо-РГ» (Москва)
 Лучший тренер — Константин Сергеевич Сарсания «Спортакадемклуб» (Москва)

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Рафаэль Зангионов «Металлург» (Липецк)
 Лучший вратарь — Василий Черницын «Витязь» (Подольск)
 Лучший защитник — Алексей Михалёв «Витязь» (Подольск)
 Лучший полузащитник — Рафаэль Зангионов «Металлург» (Липецк)
 Лучший нападающий — Денис Жуковский «Металлург» (Липецк)
 Лучший тренер — Алексей Алексеевич Петрушин «Металлург» (Липецк)

«Юг» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Иван Лужников «Черноморец» (Новороссийск)
 Лучший вратарь — Алексей Гармаш «Черноморец» (Новороссийск)
 Лучший защитник — Игорь Удалый «Черноморец» (Новороссийск)
 Лучший полузащитник — Владимир Шипилов «Черноморец» (Новороссийск)
 Лучший нападающий — Карен Саргсян «Динамо» (Ставрополь)
 Лучший тренер — Хазрет Жангериевич Дышеков «Черноморец» (Новороссийск)

«Урал—Поволжье» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Сергей Евин «Волга» (Ульяновск)
 Лучший вратарь — Александр Помазун «Волга» (Нижний Новгород)
 Лучший защитник — Дмитрий Андреев «Волга» (Нижний Новгород)
 Лучший полузащитник — Константин Кайнов «Волга» (Нижний Новгород)
 Лучший нападающий — Сергей Евин «Волга» (Ульяновск)
 Лучший тренер — Константин Северьянович Галкин «Зенит» (Челябинск)

«Восток» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Евгений Рагоза «Динамо» (Барнаул)
 Лучший вратарь — Сергей Чепчугов «Металлург» (Красноярск)
 Лучший защитник — Сергей Рехтин «Динамо» (Барнаул)
 Лучший полузащитник — Алексей Верещак «Динамо» (Барнаул)
 Лучший нападающий — Евгений Рагоза «Динамо» (Барнаул)
 Лучший тренер — Александр Дорофеев «Динамо» (Барнаул)

Кубок ПФЛ 

 Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ 
 Россия. Сезон-2007

2007